

Fizyka 
 cząstka – fragment materii

Fizyka cząstek elementarnych 
pojęcia ogólne
 cząstka elementarna – cząstka będąca podstawowym budulcem materii
 cząstka fundamentalna – najprostsza cząstka elementarna o nieznanej budowie wewnętrznej
 cząstka egzotyczna – cząstka materii egzotycznej
 cząstka relatywistyczna – cząstka poruszająca się z prędkością porównywalną do prędkością światła w próżni
 cząstka Diraca – fermion, który nie jest identyczny ze swoją antycząstką
 cząstka Majorany – fermion, który jest sam dla siebie antycząstką
 cząstka Plancka – hipotetyczna cząstka elementarna
 cząstka dziwna – cząstka zawierająca kwarki lub antykwarki dziwne
 cząstki identyczne – cząstki nie różniące się pewną grupą własności fizycznych

 przykładowe cząstki
 cząstka alfa – wysokoenergetyczne jądra helu-4 tworzące promieniowanie alfa
 cząstka beta – wysokoenergetyczne elektrony tworzące promieniowanie beta
 cząstka Higgsa – bozon Higgsa, rodzaj cząstek elementarnych
 cząstka Y(4140) – egzotyczna cząstka elementarna zarejestrowana w 2009 r.
 cząstka O-mój-Boże – ultrawysokoenergetyczna cząstka promieniowania kosmicznego zarejestrowana w 1991 r.

Mechanika kwantowa 
 cząstka skalarna – cząstka, do opisu której wystarcza jedna liczbowa funkcja zespolona
 cząstka swobodna – cząstka, na którą nie działa żadna siła
 cząstka w pudle potencjału – zagadnienie dotyczące zachowania cząstki w obecności ograniczających jej ruch nieskończonych barier potencjału
 cząstka w studni potencjału – zagadnienie dotyczące zachowania cząstki w studni potencjału
 cząstka wirtualna – matematyczna koncepcja cząstek fizycznych manifestujących swoją obecność poprzez oddziaływania, jednak łamiących zasadę powłoki masy

Fizyka płynów 
 cząstka próbna (cząstka, objętość próbna, element płynu) – mała objętość płynu, która przemieszcza się w powietrzu

Fizykochemia 
 cząstka koloidalna – zorganizowana grupa cząsteczek surfaktantu albo jonów w roztworze

Kultura 
 Cząstki elementarne – film z 2006 roku